Метод фазовых функций — метод решения задач квантовой механики. Основан на понятии фазовой функции, имеющей ясный физический смысл. При рассмотрении движения элементарной частицы в потенциальном поле, если за начало системы отсчёта  принять центр рассеивающего потенциала, то фазовая функция в точке  равна фазе рассеяния на части потенциала, содержащейся в шаре радиуса .

Фазовая и амплитудная функции 
Рассмотрим рассеяние частицы без спина на сферически-симметричном потенциале . Уравнение Шредингера для радиальной волновой функции  имеет вид:
 
 (1).

Здесь  — значение энергии частицы,  — значение орбитального момента частицы.
 
Решение этого уравнения имеет вид:

или

.

Здесь  и  — функции Риккати-Бесселя.

Введём в рассмотрение фазовую функцию  и амплитудную функцию , исходя из двух условий:

 (2)

и

 (3).

Второе условие равносильно

.

Продифференцировав уравнение , подставим выражение для второй производной  вместе с уравнением  в уравнение Шредингера . Получим уравнение для фазовой функции :

 (4)

и начальное условие:

 (4).

Аналогичным образом можно получить уравнение для амплитудной функции:

 (5).

Фазовое уравнение  отражает связь фазы рассеяния с потенциалом. Оно является уравнением Риккати первого порядка и удобно для применения численных методов вычислений. На основе метода фазовых функций также можно вычислять амплитуды рассеяния, элементы S-матрицы, параметры рассеяния, энергии связанных состояний, функции Грина, коэффициенты прохождения через потенциальный барьер.

Литература 
 Бабиков В. В. Метод фазовых функций в квантовой механике. — : Наука, 1976. — С. 287.
 Бабиков В. В. Метод фазовых функций в квантовой механике // УФН, № 5, 1967.
 Герштейн С. С., Пономарёв Л. И. Метод фазовых функций в квантовой механике // УФН, № 5, 1971.
 Калоджеро Ф. Метод фазовых функций в теории потенциального рассеяния. — : Мир, 1972. — С. 292.

Квантовая механика
Дифференциальные уравнения в частных производных
Квантовая теория поля
Квантовая теория рассеяния